Macagua désigne :
 Le Fer de lance, un serpent.
 Le Macagua rieur, un rapace.

Serpent (nom vernaculaire)
Crotalinae